Die 21. Etappe der Tour de France 2013 fand am 21. Juli 2013 statt. Sie führte von Versailles über 133,5 km nach Paris Champs-Élysées. Im Verlauf der Etappe gab es zwei Bergwertungen der vierten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die 21. Etappe als Flachetappe.

Aufgaben 
 Lieuwe Westra (209) – Aufgabe während der Etappe

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 21
Sportveranstaltung in Versailles
201321